Der Wahlkreis Alfeld ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst die Städte Alfeld (Leine) und Elze, die Gemeinden Diekholzen, Freden, Lamspringe, Nordstemmen und Sibbesse sowie die Samtgemeinde Leinebergland im Landkreis Hildesheim.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Alfeld sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Andrea Prell (SPD). Über die Landeslist zog zusätzlich Laura Hopmann (CDU) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 22.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Alfeld sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Volker Senftleben (SPD), der am 9. November 2021 sein Landtagsmandat niederlegte.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Krumfuß, Klaus" |Klaus Krumfuß
| 38,9
| 31,5
|-
| SPD
| data-sort-value="Senftleben, Volker" |Volker Senftleben
| 43,1
| 44,2
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Schütte, Holger" |Holger Schütte
| 5,3
| 6,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Munzel, Marcel" |Marcel Munzel
| 3,9
| 5,7
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Leopold, Lars" |Lars Leopold
| 3,2
| 3,6
|-
| AfD
| data-sort-value="Milte, Uwe" |Uwe Milte
| 5,6
| 6,3
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,2
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,4
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,8
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 67,9 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Alfeld sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Klaus Krumfuß (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Friedemann, Waltraud" |Waltraud Friedemann
| 41,2
| 40,8
|-
| CDU
| data-sort-value="Krumfuß, Klaus" |Klaus Krumfuß
| 43,9
| 33,7
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Gärtner, Bärbel" |Bärbel Gärtner
| 8,4
| 10,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Grages, Maike" |Maike Grages
| 2,1
| 8,0
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Leopold, Lars" |Lars Leopold
| 2,7
| 2,7
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Henke, Stefan" |Stefan Henke
| 1,7
| 1,9
|-
| NPD || || || 0,9
|-
| Freie Wähler || || || 0,6
|-
| Die Freiheit || || || 0,3
|-
| PBC || || || 0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || || 0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 63,8 %

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Alfeld fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Klaus Krumfuß (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Krumfuß, Klaus" | Klaus Krumfuß
| 45,2
| 39,3
|-
| SPD
| data-sort-value="Friedemann" | Waltraud Friedemann
| 39,5
| 37,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Siegert-Anders" | Christine Siegert-Anders
| 4,6
| 7,0
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Leopold" | Lars Leopold
| 6,3
| 6,6
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Schwarze-Franke" | Doris Schwarze-Franke
| 4,5
| 5,6
|-
| NPD || || || 1,9
|-
| Tierschutzpartei || || || 0,6
|-
|Familien-Partei || || || 0,4
|-
| Die Grauen || || || 0,2
|-
| PBC || || || 0,2
|-
| Die Friesen || || || 0,1
|-
| Freie Wähler Niedersachsen || || || 0,1
|-
| Ab jetzt || || || 0,1
|-
| ödp || || || 0,0
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 62,0 %

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Hildesheim)